Виктор Николаевич Сиротин (17 сентября 1922, Невьянск, Екатеринбургский уезд, Екатеринбургская губерния, РСФСР — 13 октября 1991, Свердловск-45, РСФСР, СССР) — советский лётчик бомбардировочной и штурмовой авиации во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (19.04.1945). Гвардии старший лейтенант (будучи в запасе, получил звание майора юстиции).

Биография 
Виктор Сиротин родился 17 сентября 1922 года в Невьянске. Окончил семь классов школы и школу фабрично-заводского ученичества в Кировграде, занимался в аэроклубе в Невьянске. 

В декабре 1939 года Сиротин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1940 году окончил Молотовскую военную авиационную школу пилотов. С 1940 года служил в 63-й отдельной корпусной авиационной эскадрилье.

С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах. С 25 июня по 15 ноября 1941 года воевал на Юго-Западном фронте. Затем был отозван в тыл и направлен в 621-й ночной лёгкобомбардировочный авиационный полк, который тогда начал формирование в тылу. В июне 1942 года вернулся с этим полков на фронт, в составе 272-й и 2-й гвардейской ночных бомбардировочных авиационных дивизий воевал на Юго-Западном, Юго-Восточном, Сталинградском и Южном фронтах. За отличия в боях в феврале 1943 года полк получил гвардейское звание и преобразован в 61-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, а пилот Сиротин стал командиром звена и был награждён за полгода боёв двумя боевыми орденами. Отличился в Сталинградской битве. Совершил 432 боевых вылета на ночном бомбардировщике У-2. 

В первые месяцы 1943 года направлен на переобучение на штурмовик Ил-2. Летом 1943 года вернулся на фронт командиром звена 75-го гвардейского штурмового авиаполка. В боевом вылете 20 августа 1943 года был подбит зенитным огнём, пытался довести горящий самолёт до линии фронта, получил множественные ожоги 2-й степени. Выбросившись с парашютом из горящего штурмовика, попал в плен. Доставлен немцами в город Сталино (ныне Донецк). Там был освобождён советскими войсками при штурме города 8 сентября 1943 года. Через месяц вернулся в строй.

К февралю 1945 года командир звена 75-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта гвардии старший лейтенант Виктор Сиротин совершил 432 боевых вылетов на ночном бомбардировщике и 107 — на штурмовике. При атаках скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, нанёс большие потери противнику. При этом в штурмовых вылетах уничтожил и повредил 11 танков, 28 автомашин, 8 самолётов врага на его аэродромах, 16 вагонов, 10 миномётов, 4 склада боеприпасов, до 20 повозок, до 160 человек живой силы. Подавил огонь 9 точек зенитной артиллерии и 15-и артиллерийских орудий. Создал 8 очагов пожаров и 7 сильных взрывов..

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками» гвардии старший лейтенант Виктор Сиротин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 6218.

К концу февраля 1945 года имел на боевом счету уже 131 штурмовой вылет.

В 1946 году старший лейтенант Сиротин был уволен в запас. В 1948 году окончил Свердловскую юридическую школу и с этого года работал народным судьёй в городе Нмжнем Тагиле Свердловской области. В 1954 году окончил заочно Свердловский юридический институт. С 1954 года проживал в закрытом городе Свердловске-45 (ныне город Лесной Свердловской области), где работал на комбинате «Электрохимприбор» Министерства среднего машиностроения СССР в городе Свердловске-45: юрист, старший юрист, старший юрисконсульт. В 1987 году вышел на пенсию. 

Скончался 13 октября 1991 года.

Награды
 Герой Советского Союза (19.04.1945)
 Орден Ленина (19.04.1945)
 Три ордена Красного Знамени (12.12.1942, 2.06.1943, 29.04.1944)
 Орден Александра Невского (19.03.1945)
 Два ордена Отечественной войны 1-й степени (19.05.1944, 11.03.1985)
 Орден Отечественной войны 2-й степени (27.08.1944)
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»
 Ряд других медалей

Память
 Бюсты лётчика открыты на аллее солдатской Славы в Свердловском областном суде и в здании Дзержинского районного суда города Нижний Тагил. 
 Мемориальные доски установлены на здании аэроклуба в Невьянске и на доме, в котором жил Герой, в городе Лесном.
 В честь В. Н. Сиротина названа улица в Лесном.

Примечания

Литература 
 
 Атомные города Урала. Город Лесной: энциклопедия. – Екатеринбург, 2012. – С.230.
 Герои атомного проекта. — Саров, 2005. – С 480-481.
 Дриго С. В. За подвигом — подвиг. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1984.
 Золотые Звёзды свердловчан. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1970. – С.263-265.
 Лесной. Эпоха и люди. – Екатеринбург, 2002. – С. 150.
 
 Помнить, чтобы жить: Наша гордость – герои Великой Отечественной войны 1941-1945. – Екатеринбург, 2015. – С.138-141.
 Ратная слава: работникам комбината «Электрохимприбор» посвящается. – Екатеринбург, 2015. – С.8-9.

Ссылки 
 
 В. Н. Сиротин на сайте «Бессмертного полка».
 Биография на сайте ФГУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник».
 Рядом с Героем: рассказ на сайте Центральной городской библиотеки им. П. И. Бажова города Лесной.

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры звеньев в Великой Отечественной войне
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Почётные граждане Лесного
Выпускники Уральского юридического университета
Судьи СССР
Персоналии:Кировград
Персоналии:Нижний Тагил
Члены КПСС